Skalnaté Pleso steht für:
 Skalnaté pleso, Gebirgssee in der Slowakei
 Observatorium Skalnaté Pleso, Observatorium in der Slowakei
 (2619) Skalnaté Pleso, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.